El nombre Ébola puede referirse a:
 el río Ébola, en la República Democrática del Congo (anteriormente conocido como Zaire);
 Ebolavirus o virus del Ébola, un virus hallado por primera vez en dicho río; o
 la enfermedad por el virus del Ébola, la fiebre hemorrágica viral causada por dicho virus.